Strumigenys lasia — вид мелких муравьёв из трибы Attini (ранее в Dacetini, подсемейство Myrmicinae).

Распространение 
Африка: Габон.

Описание 
Длина коричневого тела 3 мм (2,8—3,2). Длина головы 0.68-0.70 мм, ширина головы 0,50—0,52 мм, головной индекс CI = 74. Усики 6-члениковые. Скапус усика длинный и узкий (длина скапуса 0,46—0,52 мм), субцилиндрический (индекс скапуса SI = 92—98). Мандибулы узкие вытянутые, гладкие. Пронотум плоский. Переднеспикна и бока груди гладкие с отдельными мелкими пунктурами. Заднегрудка с двумя проподеальными шипиками. Брюшко блестящее. Хищный вид, охотится на мелкие виды почвенных членистоногих.
Вид был впервые описан в 1976 году американским мирмекологом Уильямом Брауном (Brown, W. L., Jr.) по материалам из Африки под первоначальным названием . Единственный член отдельной видовой группы Strumigenys lasia group (бывший род ), близки к группе Strumigenys lujae-group. С 1999 года в составе рода Pyramica, с 2007 года в составе рода  (Baroni Urbani & De Andrade, 2007).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Biolib.cz: Strumigenys .

Strumigenys
Животные, описанные в 1976 году
Насекомые Африки
Эндемики Габона